

Cinema 
 Nato per uccidere – film del 1967 diretto da Antonio Mollica

Fumetto 
 Nato per uccidere – albo di Dylan Dog n. 158

Letteratura 
 Nato per uccidere (Cockfighter) – romanzo di Charles Willeford del 1962
 Nato per uccidere (The Short-Timers) – romanzo di Gustav Hasford del 1979

Televisione 
 Nato per uccidere (Three Birds and a Baby) – episodio di Birds of Prey
 Nato per uccidere (Born to Kill) – episodio della quinta stagione di CSI: Miami